Schornstein bezeichnet:

 Schornstein, eine Anlage zur Abführung von Rauchgasen
 Schornstein (Heraldik), eine Wappenfigur, z. B. im Wappen der Stadt Leuna, in Neumünster, Misburg (Hannover) sowie im früheren Wappen der Stadt Schwarzheide oder im niederösterreichischen Hirtenberg und in Myszków (Polen)
 Schornstein, deutscher Name für die Burg Šostýn in Tschechien

Schornstein ist der Familienname folgender Person:
 Dieter Schornstein (1940–2014), deutscher Automobilrennfahrer
 Hermann Schornstein (1811–1882), deutscher Pianist, Dirigent und Komponist

Siehe auch: 
 Haus Schornstein, ein Baudenkmal in Wuppertal-Unterbarmen
 Johannisegge–Schornstein, ein Naturschutzgebiet in Borgholzhausen